Jelbart ist der Name von

 John Ellis Jelbart (1926–1951), australischer Physiker und Antarktisforscher
 Jelbart-Schelfeis, Schelfeis vor der Küste des ostantarktischen Königin-Maud-Lands